

Musica 
 Hip Hip Hooray – singolo dei Naughty by Nature del 1992
 Hip Hip Hooray – singolo dei Sneaky Sound System del 2004

Televisione 
 Hip Hip-Hurry! – cortometraggio del 1958 diretto da Chuck Jones

Pagine correlate 
 Hip hip urrà (disambigua)